«Тревога» — советский фильм 1968 года киностудии «Грузия-фильм», снятый режиссёром Николозом Санишвили по роману Акакия Белиашвили «Швидкаца».

Сюжет 
Три друга — Дато, Караман и Бондо после окончания школы едут работать в Чиатуру. Дато и Караман устраиваются работать на шахту, а Бондо шофёром. Бондо оказывается замешан в махинации завсклада, и не слушает упрёки друзей, хотя понимает, что некачественные лесоматериалы для крепежа на шахте могут привести к обвалу. Когда в нём просыпается совесть, Бондо бежит на шахту, чтобы предупредить друзей об опасности, но уже поздно…

В ролях 
 Манана Цховребова — Цицино
 Давид Агиашвили — Дато
 Георгий Кавтарадзе — Караман
 Гия Перадзе — Осико
 Лери Гаприндашвили — Бондо
 Коте Даушвили — Доменти
 Ипполит Хвичия — Нариман
 Вахтанг Нинуа — Дурмишхани
 Михаил Вашадзе — Арчил
 Мариам Канделаки — Потола
 Рюрик Чхеидзе — Алфези
 Читолия Чхеидзе — Макринэ
 Ирина Магалашвили — секретарша
 Иосиф Хаиндрава — доктор

Источники 
 Тревога (Худож. фильм по роману А. Белиашвили «Швидкаца». Режиссер — постановщик Н. Санишвили. «Грузня— фильм») // Молодёжь Грузии, 1 марта 1969
 Тревога // Советские художественные фильмы: аннотированный каталог. 1968—1969, Том 2 / С.В.. Сковородникова. — М.: Нива России, 1995. — 302 с. — стр. 111
 განგაში // უნივერსალური ენციკლოპედიური ლექსიკონი: 3 ტომად / შეადგინა ალექსანდრე ელერდაშვილმა. — I-ლი გამოც.. — თბ.: ფანტაზია, 2006. — 28სმ.

Фильмы СССР 1968 года
Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Экранизации литературных произведений